RN 24 steht für folgende Fernstraßen:
 Route nationale 24, Frankreich
 Route nationale 24 (Madagaskar)
 Ruta 24 (Chile)